'''
Beja (district), een district van Portugal
Beja (stad), de hoofdstad van het district (tevens gemeente)
 Taifa Beja en Évora, een voormalig emiraat in Portugal
Béja (gouvernement), een gouvernement van Tunesië
Béja (stad), de hoofdstad van het gouvernement (Tunesië)
Beja (plaats), een plaats in de Russische autonome republiek Chakassië
Beja (rivier), een rivier in de Russische autonome republiek Chakassië
Beja (prinsdom), een prinsdom in Brits-Indië
Bedzja (volk), een volk in Egypte, Soedan en Eritrea
Bedzja (taal), een koesjitische taal gesproken in delen van Egypte, Soedan en Eritrea